Очки в чемпионате мира Формулы-1 в настоящее время присуждаются одновременно и пилоту, и его команде. Соревнование пилотов называется чемпионатом мира среди гонщиков (, часто называемый просто «личным зачётом»), а соревнование команд — чемпионатом мира среди конструкторов (, часто называемый «кубком конструкторов»); последний был проведён первый раз в  году.

Таблица 
За всю многолетнюю историю чемпионатов мира система начисления очков неоднократно менялась. В следующей таблице приведены все использовавшиеся системы.
 В столбце «Место» указано количество очков за конкретное место в итоговой классификации.
 В столбце «ЛК» — количество очков за лучший круг в гонке.
 Поскольку до  года в личном зачёте учитывались результаты не всех гонок, а только определённое число лучших из них, то в столбце «Количество лучших результатов, идущих в зачёт» указаны ограничения на лучшие результаты. «ЛЗ» обозначает очки или количество результатов, идущие в личный зачёт гонщика, а «КК» — очки или количество результатов, идущие команде в зачёт в кубке конструкторов.

Примечания:
 Если пилот фактически закончил гонку в очковой зоне, но не попадает в итоговую классификацию, то очков он не получает.
 В сезонах — годов чемпионат мира проводился по регламенту Формулы-2.
 Кубок конструкторов разыгрывался с  года.
 В — годах очки за лучший круг в зачёте кубка конструкторов не учитывались.
 В — годах в кубке конструкторов не начислялись очки за 500 миль Индианаполиса (однако в личном зачёте они учитывались).
 Вплоть до  года включительно очки в кубке конструкторов начислялись с такими же ограничениями, как и в личном зачёте. В зачёт по результатам каждой гонки шёл только один лучший результат гонщиков, выступавших на автомобилях данного производителя. С  года в кубок конструкторов попадали все результаты пилотов команды, вне зависимости от действующих ограничений в личном зачёте.
 В  году в заключительной гонке сезона пилоты и конструкторы получили удвоенное количество очков по схеме 50—36—30—24—20—16—12—8—4—2.
 С сезона  года очки за быстрый круг присваиваются (и в личном зачёте, и в кубке конструкторов), только если пилот был классифицирован в первой десятке.

Дополнительные и неполные очки

Равенство очков

Общие положения регламента 
 Если в конце чемпионата два и более гонщиков (конструкторов) набирают одинаковое количество очков, то более высокое место займёт обладатель большего количества первых мест.
 В случае равенства первых мест более высокое место займёт обладатель большего количества вторых мест и так далее.
 Если полная статистика мест, занятых по ходу чемпионата, совпадает, то, как сказано в регламенте, решение о том, кому отдать предпочтение, принимает FIA. На практике более высокое место присуждается тому гонщику (конструктору), который раньше показал свой наилучший результат.

Примеры 
 Если за весь сезон один гонщик набрал 25 очков за победу, а второй гонщик набрал 25 очков за третье и пятое места на финише, преимущество в итоге получает первый гонщик.
 Если первый гонщик набрал 37 очков за победу и четвёртое место, а второй набрал те же 37 очков за победу, пятое и девятое места, то первый побеждает, так как при равенстве побед, вторых и третьих мест, у него больше четвёртых мест.
 Если все результаты двух пилотов совпадают, то чемпионом становится выигравший гонку раньше.

Особые случаи

Остановка гонки 
Если гонка по какой-то причине была остановлена и не была возобновлена и при этом лидер не прошёл двух кругов, то такая гонка не идёт в зачёт чемпионата мира. При этом, что считалось «пройденным кругом» было изменено в преддверии сезона 2022 года. Поводом послужило курьёзное начисление очков на Гран-при Бельгии 2021 года, которое произошло несмотря на то, что в этой гонке ни одного круга не было пройдено в гоночном режиме (все круги были пройдены в режиме машины безопасности).

До 2021 года включительно, если гонка по какой-то причине была остановлена, когда лидер прошёл 2 или более кругов (даже если они были пройдены под жёлтыми флагами или в режиме машины безопасности), но менее 75 % дистанции, то она шла в зачёт чемпионата мира, однако за неё гонщикам засчитывалась только половина очков. В последний раз подобное случилось на Гран-при Бельгии 2021 года.

Начиная с 2022 года, чтобы гонка шла в зачёт чемпионата мира, лидеру нужно было завершить хотя бы 2 круга в режиме зеленых флагов, а при прохождении 2 или более кругов теперь используется более сложная система начисления неполных очков.

Незапланированная остановка одной из гонок косвенно повлияла на результат чемпионата мира 1984 года, в котором был зафиксирован самый маленький разрыв в общем зачёте между чемпионом мира (Ники Лаудой) и обладателем второго места (Аленом Простом) — всего 0,5 очка. Гонка в Монако по причине сильного дождя была остановлена на 31-м круге из 76, и её лидер, Ален Прост, получил лишь 4,5 очка вместо полновесных 9 за победу. В конце этой гонки Проста стремительно нагонял Айртон Сенна, и Ален впоследствии признавал, что Сенна обошёл бы его, но всё равно сожалел об остановке гонки: «Пусть он выиграл бы, но и я получил бы шесть очков за второе место, а не половину за первое. Тогда я стал бы чемпионом мира в том году».

Смена пилотов 
До  года командам разрешалось проводить замены пилотов за рулём прямо во время гонки. В таком случае, если один из пилотов доводил машину до финиша в очковой зоне, то набранные им очки разделялись поровну между всеми, кто пилотировал эту машину на протяжении гонки.

Именно то, что на Гран-при Италии в 1956 году Фанхио забрал машину у своего конкурента в борьбе за первенство в личном зачёте (и вместе с тем напарника по команде «Феррари») Питера Коллинза, и принесло ему очередной титул чемпиона мира. Расклад после 20 кругов гонки был таков: Фанхио сошёл, а Коллинз находился на трассе и потенциально мог набрать достаточно очков, чтобы обойти лидера общего зачёта. Если же Хуан Мануэль занял место в машине Коллинза, то, на каком бы месте англичанин ни финишировал, он не смог бы опередить аргентинца (поскольку очки делились поровну). В итоге оба претендента получили по три очка из шести за второе место, и Фанхио в чемпионате мира опередил Коллинза на пять очков. Сломанную машину всё же смогли отремонтировать, и в итоговом протоколе Фанхио значится дважды: сначала на втором месте в паре с Питером Коллинзом, а затем на восьмом месте с Эудженио Кастеллотти.

Смены пилотов за рулём одного автомобиля пользовались популярностью на трассах с жарким изнуряющим климатом. Особенно показателен пример Гран-при Аргентины 1955 года, когда за рулём 8 автомобилей в течение гонки менялись гонщики. Причём Морис Тринтиньян успел вести сразу три машины: под номерами 10, 12 и 14 (все три — Ferrari 625). С другой стороны и № 10, и № 12 находились под управлением трёх гонщиков. В итоге № 10 финишировал на втором месте (последний отрезок машину вёл Нино Фарина), а № 12 сам Тринтиньян привёл на третье место (причём изначально на этой машине стартовал Фарина). Таким образом, из 6 очков, полагавшихся за 2-е место, Тринтиньян и Фарина получили по 2 очка (ещё 2 очка получил Гонзалес, стартовавший на машине № 10), а из 4 очков за 3-е место — по 1,33 очка (ещё 1,33 очка получил Умберто Мальоли, третий пилот, который тоже управлял № 12).

Очко за быстрый круг 
В сезонах — годов, если одинаковый результат лучшего круга в гонке показывали несколько гонщиков, то очко за лучший круг делилось поровну между ними. А поскольку время прохождения круга иногда замерялось с точностью до целых секунд, то случалось, что несколько пилотов получали за гонку нецелое число очков.

Самый известный случай подобного рода произошёл на Гран-при Великобритании 1954 года. Сразу семь пилотов — Хосе Фройлан Гонсалес, Майк Хоторн (оба на «Феррари»), Стирлинг Мосс, Альберто Аскари, Онофре Маримон (все трое на «Мазерати»), Хуан Мануэль Фанхио на «Мерседес», Жан Бера на «Гордини» — показали одинаковое время: 1 мин 50 с. Все эти гонщики получили по 1/7 (0,14) дополнительных очка.

В  году очко за быстрый круг было снова введено в правила и начисляется только при условии, что установивший быстрый круг гонщик финишировал в гонке в первой десятке.

Сравнение старых систем начисления очков с современной 
Пример приводится на основании данных чемпионата мира 2005 года. Указана первая восьмёрка гонщиков и первая пятёрка команд. В скобках — число набранных ими очков. Отличия систем выделены курсивом.

Пилоты

Команды

Примечания

Комментарии

Источники 

Формула-1
Списки, связанные с Формулой-1